Bauernberg steht für
 Bauernberg (Möllenhagen) Ortsteil in Mecklenburg-Vorpommern
 Zeche Bauernberg in Essen
 Bauernberg bei Ührde, Berg in Niedersachsen
 Bauernberganlagen in Linz
 
Siehe auch:
 Bauerberg
 Bauernburg
 Bauersberg
 Bauernhügel